Tetzchner ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Stephenson von Tetzchner (* 1967), norwegischer Telekommunikations-Forscher
 Stephen von Tetzchner (* 1946), norwegischer Entwicklungspsychologe